Пентаур — древнеегипетское имя, известные носители:

 Пентаур — придворный писец фараона Рамсеса II, автор Поэмы Пентаура
 Пентаур — царевич XX династии, сын фараона Рамсеса III